Puerta Nueva puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Puerta Nueva (Jerusalén)
 Puerta Nueva (Córdoba)
 Puerta Nueva (Badajoz)
 Puerta Nueva (Sevilla)